(1866-1945), sculpteur italien ;
  (1971- ), acteur australien ;
  (1849-1921), critique d'art italien ;
 (Thomas) «Tom» (Edward) Piccirilli (1965-2015), auteur américain de fantastique ;
 Jeremy Piccirilli (fr) (1990- ) , Sound designer, auteur compositeur, musique à l'image ; 

Patronyme italien